Prostřední vrch může být:

 Prostřední vrch (Orlické hory) – vrch v Orlických horách (872 metrů nad mořem)
 Prostřední vrch (Hrubý Jeseník) – vrch v Hrubém Jeseníku (1153 metrů nad mořem)
 Prostřední vrch (Ždánický les) – vrchol ve Ždánickém lese (416 metrů nad mořem)
 Prostřední vrch (Javorníky) – vrchol v Javornících (743 metrů nad mořem)
 Prostřední vrch (Kadaň) – vrch v Kadani (399 m)
 Prostřední vrch (Kaznějovská pahorkatina) (415,1 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, západně od Koryt v okrese Plzeň-sever

Podobné názvy 
 Střední vrch (rozcestník)

Externí odkazy